Novikov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:
 Igor Novikov
 Mihai Novikov
 Vladimir Sergeevich Novikov
 V.S. Novikov